Denis Kudla era il detentore del titolo ma è stato eliminato da Aleksandr Bublik al primo turno.

In finale Nuno Borges ha sconfitto Aleksandr Ševčenko con il punteggio di 4–6, 6–2, 6–1.

Teste di serie 

  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Aleksandr Bublik (quarti di finale)

  Jiří Lehečka (primo turno) 
  Marc-Andrea Hüsler (secondo turno) 
  Mikael Ymer (secondo turno) 
  Emil Ruusuvuori (secondo turno)

Qualificati 

  Aleksandar Kovacevic (quarti di finale)
  Aleksandar Vukic (secondo turno)
  Pavel Kotov (primo turno)

  Emilio Nava (primo turno) 
  Jan-Lennard Struff (semifinale) 
  Aleksandr Ševčenko (finale)

Lucky Loser 

  Rinky Hijikata (primo turno)

  Mattia Bellucci (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Gaël Monfils (primo turno)

  Diego Schwartzman (primo turno)

Alternate 

  Christopher O'Connell (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Matteo Arnaldi (primo turno)

  Radu Albot (primo turno) 
  Roman Safiullin (secondo turno) 
  Nuno Borges (campione) 
  Zhang Zhizhen (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Arizona Tennis Classic 2023